

Geografia 
 São Paulo (estado)
 Paulista (Paraíba) — município
 Paulista (Pernambuco) — município 
 Alta Paulista — antiga região ferroviária do estado de São Paulo
 Avenida Paulista — na cidade de São Paulo 
 Avenida Paulista (Paulínia)

Empresas 
 Companhia Paulista de Estradas de Ferro
 Paulista (marca) — empresa alimentícia
 Companhia Paulista de Força e Luz ou CPFL Energia — empresa de energia elétrica
 Ferrovia Paulista S/A — malha ferroviária
 Transmissão Paulista ou ISA CTEEP— empresa de energia elétrica

Esportes 
 Paulista Esporte Clube — de São Carlos, clube incorporado pelo São Carlos Clube
 Paulista Futebol Clube (Jundiaí)
 Paulista Futebol Clube (Araraquara)
 Clube Atlético Paulista — extinto clube de São Paulo
 Cotia Futebol Clube — clube antes chamado de Sport Club Paulista
 Estádio do Paulista — em São Carlos
 Federação Paulista de Futebol
 Campeonato Paulista de Futebol
 Liga Paulista de Futsal 
 Campeonato Paulista de Basquete Masculino
 Campeonato Paulista de Basquete Feminino

Outros 
 Paulistas — naturais de São Paulo
 O Paulista — jornal periódico
 Wellington Paulista — futebolista
 Juninho Paulista — futebolista

Paulista
Desambiguações de epônimos
Desambiguações de topônimos